Anna Ragsdale Camp – attrice statunitense
 David Ragsdale – violinista, chitarrista e compositore statunitense
 Harold Ray Ragsdale – cantautore, comico e produttore discografico statunitense
 William Ragsdale – attore statunitense